Dolnołużyckie nazwy 2 miejscowości w Niemczech:
 Tauche
 Tauer

it:Turjej